Mixes – album di Kylie Minogue del 1998
 Mixes – demo dei The Vines del 2001